NDW steht als Abkürzung für:

 Neue Deutsche Welle, Musikrichtung im deutschsprachigen Raum
 Neue Deutsche Wochenschau, westdeutsche Kino-Wochenschau

.ndw steht als Dateiendung für:
 nemetschek drawing file des CAD-Programms Nemetschek von Allplan

ndw steht für:
 Ndobo (ISO-639-3-Code), Distriktvarietät von Ngiri, Bantusprache

Abkürzung